Сидни Лэссик (; 23 июля 1922, Чикаго — 12 апреля 2003, Лос-Анджелес) — американский актёр, наиболее известный по роли Чарли Чесвика в полнометражном фильме «Пролетая над гнездом кукушки» 1975 года.

Биография 

Родился в Чикаго, штат Иллинойс, в семье русских евреев. Умер из-за осложнения сахарного диабета в возрасте 80 лет в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Похороненные на кладбище «Гора Синай»
Киноактёры США